El Palau Reial de Berlín fou una construcció situada a la Schlossplatz, al centre de Berlín. Va ser la residència dels reis de Prússia i posteriorment emperadors d'Alemanya. Iniciada el 1443, va ser greument danyat durant Segona Guerra Mundial i enderrocat el 1950 pel govern de la República Democràtica Alemanya que construí el Palau de la República. Acabada la Guerra Freda i reunificada les dues alemanyes, s'inicià un fort debat sobre el futur del Palau de la República. Finalment, l'any 2006 s'inicià l'enderroc per a la reconstrucció del Palau Reial que prendria el nom de Forum Humboldt amb un cost de més de 500 milions i que reproduiria amb exactitud la façana de l'antiga edificació mentre a l'interior s'hi situaria una parada de metro, una biblioteca o una gran sala d'actes.

Enllaços externs 
 http://www.stadtschloss-berlin.de/ 
 https://berliner-schloss.de/en (associació per a la reconstrucció del palau. Hi ha pàgina en francès i anglès)
 https://www.humboldtforum.org/de/ (pàgina web de la Fundació Palaude Berlín-Fòrum Humboldt. Té traducció en anglès.

Edificis de Berlín
Palaus d'Alemanya